Duvall kan verwijzen naar de volgende personen:
Clea DuVall, Amerikaanse actrice;
Lindo Duvall, Nederlandse radio-dj;
Robert Duvall, Amerikaanse acteur en regisseur;
Samuel Duvall, Amerikaanse boogschutter;
Shelley Duvall, Amerikaanse actrice.

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Duvall (Washington), plaats in de Verenigde Staten.

Zie ook
Duval